Einblatt steht für: 

 die Pflanzengattung Spathiphyllum aus der Familie der Aronstabgewächse
 die Pflanzengattung Malaxis aus der Familie der Orchideen